El término Mocedades puede hacer referencia a:

 Mocedades, grupo musical español.
 Mocedades de Rodrigo, cantar de gesta del siglo XIV.
 Las mocedades del Cid, obra teatral de Guillén de Castro.